Берне:

 Берне — округ во Франции.
 Берне — коммуна в Германии.
 Берне — коммуна во Франции.
 Берне — город в Техасе (США).
 Берне — река в Германии.

Персоналии 
 Берне, Жозеф (1770—1846) — французский кардинал.
 Берне, Раймонд (1887—1917) — французский военный лётчик Первой мировой войны.
 Берне, Сюзанна (род. 1961) — американская писательница.

См. также 
 Берне-Сен-Мартен — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.